I V Asian beach games si sono svolti a Đà Nẵng, in Vietnam, dal 24 settembre al 3 ottobre 2016.

Sport
 Streetball (2)
 Pallanuoto (1)
 Nuoto-maratona (4)
 Atletica in acqua (14)
 Beach handball (2)
 Beach kabaddi (2)
 Beach kurash (10)
 Beach sambo (8)
 Beach Sepak takraw (6)
 Beach soccer (1)
 Beach volley (2)
 Beach Woodball (11)
 Beach wrestling (8)
 bodybuilding (7)
 Canottaggio costiero (6)
 Ju-jitsu (18)
 Muay thai (16)
 Pétanque (9)
 Pencak silat (18) 
 Janzi (7)
 Viet Vo Dao (11)
 Vovinam (9)

Medagliere

Collegamenti esterni 

2016
Asian beach games
Competizioni sportive a Đà Nẵng